Ча́льцево, ранее Большо́е Ча́льцево, Су́уры-Тся́эльтсювя () — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Согласно списку, составленному этнографом Р. Реммелем, входит в состав нулка Юле-Пелска исторической области Сетумаа.

География 
Расположена на западной границе центра района и городского поселения, города Печоры. В 0,5 км к западу и к северу проходит государственная граница с Эстонией.

Население 

Численность населения деревни составляет 43 жителя (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района